B1, b1 eller B-1 kan avse: 

 B1 – en vitamin, se Tiamin
 B1 – ett pappersformat, se B-format
 Rockwell B-1 Lancer – ett amerikanskt bombflygplan
 Char B1 – en fransk stridsvagn
 B1 – tröskelnivån i gemensam europeisk referensram för språk
 B1 (sittvagn) – en typ av personvagn